Friedersdorf (Mulde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Friedersdorf (Spree), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Friedersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Friedersdorf (Rückersdorf) in de Duitse deelstaat Brandenburg, onderdeel van de gemeente Rückersdorf (Niederlausitz)
Friedersdorf (Pulsnitz), een onderdeel van de Duitse gemeente Pulsnitz